Fabiano Alborghetti (1970-), un écrivain, poète, dramaturge et photographe italien contemporain ;
 Federico Alborghetti (1825-1887), un patriote italien ;
 Iván Alborghetti ;
 Lisa Alborghetti (1993-), un footballeur italien (milieu de terrain) ;
 Luiz Carlos Alborghetti (1945-2009), un commentateur de la radio, showman, et figure politique italo-brésilien ;
 Mario Alborghetti (1928-1955), un pilote de voiture de course italienne ;
 Michela Alborghetti (1965-), un comédien de doublage italien ;
 Paolo Alborghetti (1987-), un joueur de volleyball italien ;
 Pietro Alborghetti (1675-1731), un acteur italien.